Fantasy Island puede referirse a:

 Fantasy Island, serie de televisión estadounidense trasmitida por la ABC entre 1977 y 1984.
 Fantasy Island, película estadounidense de 2020 dirigida por Jeff Wadlow.
 Fantasy Island, serie de televisión estadounidense de 1998 emitida por la ABC.
 Fantasy Island, serie de televisión estadounidense de 2021 emitida por Fox.

Wikipedia:Desambiguación